Okręty US Navy o nazwie USS „Mist”

 Pierwszy USS „Mist” (1864) był parowcem. W służbie pomiędzy marcem a sierpniem 1865 roku.
 Drugi USS „Mist” (SP-567) był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-1919.
 USS YP-422 był jednostką patrolową. W służbie w latach 1942-1943. Wcześniej był trawlerem rybackim noszącym nazwę „Mist”.

Mist